Visagie ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Visagie (* 1972), südafrikanischer Leichtathlet
 Callie Visagie (* 1988), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Cobus Visagie (* 1973), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Gawie Visagie (1955–2014), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Jaco Visagie (* 1992), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Piet Visagie (* 1943), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Rudi Visagie (* 1959), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler